Буэнависта-дель-Норте ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Санта-Крус-де-Тенерифе в составе автономного сообщества Канарские острова. Находится на острове Тенерифе. Занимает площадь 67,42 км². Население 5151 человек (на 2010 год). На территории муниципалитета находятся ущелье и деревня Маска - крупные достопримечательности Тенерифе.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Agencia de Desarrollo Local de Buenavista del Norte

Муниципалитеты Санта-Крус-де-Тенерифе